Батурабо има више значења:

 Батурабо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Батурабо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику